Андрей Викторович Попков (30 мая 1976, СССР) — российский игрок в мини-футбол на позиции вратаря. Более всего известен выступлениями за мини-футбольные клубы «Спартак» и «Спартак-Щёлково».

Биография 
До семи лет Попков занимался фигурным катанием, а затем увлёкся футболом. В чемпионате России по мини-футболу он дебютировал в 1993 году за «Саргон», затем играл за «Новорусь» и «Торпедо». В 1996 году молодой вратарь оказался в «Минкасе», впоследствии переименованном в «Спартак».

Команда Евгения Ловчева с годами становилась всё сильнее, и в 2001 году ей удалось прервать гегемонию «Дины», став чемпионом России. Андрей Попков внёс большой вклад в успех «Спартака». По итогам чемпионского сезона он был признан лучшим вратарём чемпионата России. Впоследствии в составе красно-белых он стал обладателем кубка и суперкубка России.

Между этими событиями Андрей отметился игрой за сборную России по мини-футболу, сыграв часть товарищеского матча против сборной Испании.

В 2004 году Попков стал игроком клуба «Спартак-Щелково». В следующем году он стал героем финального матча кубка России против московского «Динамо» и помог щёлковцам выиграть трофей.

В 2007 году Попков вернулся в «Спартак». Однако в конце 2008 года именитая команда прекратила существование, и Андрей окончил сезон в новосибирском «Сибиряке», где помог своей команде выйти в Суперлигу. Однако вскоре он оказался в Грузии, где начал выступления за тбилисский клуб «Алго».

С 2013-го года является тренером вратарей мини-футбольного клуба «Мытищи».

С 31 августа 2018 года является тренером вратарей мини-футбольного клуба «Динамо Самара»

Достижения 
 Чемпион России по мини-футболу 2000/01
 Обладатель Кубка России по мини-футболу (2): 2002, 2005
 Обладатель Суперкубка России по мини-футболу 2003

Личные:
 Лучший вратарь чемпионата России 2000/01

Примечания

Ссылки 
 Интервью 2008 года

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Спартак-Новорусь»
Игроки МФК «Торпедо»
Игроки МФК «Спартак»
Игроки МФК «Спарта-Щёлково»
Игроки МФК «Сибиряк»
Игроки МФК «Алго»